Wiktor Semjonow ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Alexandrowitsch Semjonow (* 1958), russischer Politiker
 Wiktor Fjodorowitsch Semjonow (* 1947), russischer Schriftsteller und Grafiker
 Wiktor Iwanowitsch Semjonow (1949–2013), sowjetischer General
 Wiktor Nikolajewitsch Semjonow (* 1957), sowjetischer Biathlet
 Wiktor Semjonowitsch Semjonow (1943–2019), russischer Schauspieler